Сюндоффе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 65 км на південь від Страсбура, 7 км на південний схід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 791 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1968,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сюндоффен на сайті французького Національного інституту географії
 Сюндоффен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюндоффен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюндоффен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюндоффен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн